La marmelade est un type de confiture ;
 Marmelade est un arrondissement du département d’Artibonite à Haïti ;
 Marmelade est un auteur de bande dessinée ;
 Marmelade est un titre du groupe de musique metal System of a Down.

Articles connexes 
 Lady Marmalade est une chanson de Patti LaBelle de 1975, reprise de nombreuses fois
 Marmalade est un groupe écossais de pop rock.